Saimaa bezeichnet:

 Saimaa, auch Suur-Saimaa, Seensystem in Finnland
 Saimaa (See), auch Etelä-Saimaa, See in Finnland und Teil des Seensystems Saimaa
 (1533) Saimaa, Asteroid
 SS Saimaa, Dampfschiff von 1893